Безкровный — украинская фамилия. Известные носители:
 Безкровный, Александр Алексеевич (1866—1948) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Безкровный, Алексей Данилович (1785—1833) — генерал-майор, наказной атаман Черноморского казачьего Войска.
 Безкровный, Борис Сергеевич (1883—1944) — российский морской офицер, капитан 2-го ранга.

См. также 
 Бескровный